Il singolare del torneo di tennis Sunrise Aluminium Women's Circuit 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elizaveta Kuličkova che ha battuto in finale Zarina Dijas 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Magda Linette (primo turno)
 Zarina Dijas (finale)
 Ol'ga Savčuk (quarti di finale)
 Eri Hozumi (quarti di finale)

 Tara Moore (secondo turno)
 Ana Vrljić (primo turno)
 Pemra Özgen (secondo turno)
 Mayo Hibi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunrise Aluminium Women's Circuit 2014